Paprotnia (gemeente), een Poolse gemeente in Mazovië
Paprotnia (powiat Siedlecki), een plaats in deze gemeente